

Lokalizacje

Niemcy 
 Aufseß – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Aufseß – rzeka, dopływ Wiesent

Osoby 
 Fryderyk III von Aufseß – niemiecki biskup

Inne 
 Aufseß – ród